Seoci je lahko:
 Seoci, Zenica (Bosna in Hercegovina)
 Seoci, Požega (Hrvaška)